Bundesliga 2017/2018 był to 55. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Sezon rozpoczął się 18 sierpnia 2017 roku, a zakończył 12 maja 2018.

Beniaminkami były: VfB Stuttgart oraz Hannover 96 (obie drużyny wróciły do Bundesligi po roku przerwy). Tytuł na pięć kolejek przed końcem rozgrywek obronił Bayern Monachium. Z ligi spadły: Hamburger SV (po 55 sezonach w Bundeslidze z rzędu; po raz pierwszy w historii) oraz 1. FC Köln (po 4 sezonach w Bundeslidze z rzędu). VfL Wolfsburg zagrał w barażach o utrzymanie z trzecim zespołem 2. Bundesligi, Holstein Kiel  i po wygranej w dwumeczu 4:1 utrzymał się w lidze.

Tytuł króla strzelców zdobył Robert Lewandowski, który strzelił 29 goli.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu otrzymywał prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie, natomiast przegrany kolejny sezon miał zagrać w 2. Bundeslidze.

 wygrał w dwumeczu 4:1 i utrzymał się w Bundeslidze.

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Zobacz też 
 Bundesliga niemiecka w piłce nożnej
 2. Fußball-Bundesliga (2017/2018)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w Niemczech
2018 w Niemczech